Фигу́ра ( — внешний вид, образ) — многозначный термин, входящий в состав сложных терминов.

 Геометрическая фигура — множество точек на плоскости, часть плоскости или кривой поверхности, ограниченная со всех сторон.
 Фигура — внешнее очертание, вид, форма предмета:
 Фигура в фортепиано — сложной формы горизонтальный рычаг фортепианной механики с насаженным на ось толкателем-шпилером, передающий движение от клавиши к молоточку.
 Фигура — скульптурное, живописное или графическое изображение человека или животного; также — положение, позиция человеческого тела: 
 Фигура в танце — положение, позиция, принимаемая кем-либо при исполнении чего-нибудь в движении; часть танца; в бальном танце и балете — сочетание нескольких танцевальных шагов (па), связанных между собой и расположенных на известное количество тактов музыки.
 Фигура в фехтовании — положение, позиция, принимаемая кем-либо при исполнении чего-нибудь в движении.
 Фигура в катании на коньках — положение, позиция, принимаемая кем-либо при исполнении чего-либо в движении.
 Фигура в гештальтпсихологии — объект, выделяемый в процессе восприятия на фоне (заднем плане).
 Фигура в риторике и стилистике (риторическая фигура, фигура речи, стилистическая фигура) — словесный оборот, речевой оборот, стилистический приём, придающий речи особую выразительность.
 Фигура в музыке — музыкальная фраза, выражающая идею музыкального произведения, периодически повторяющаяся; ритмическое украшение ряда нот голоса вспомогательными нотами (вариация); группа из нескольких нот одного голоса (мотив) с ритмическим содержанием в один или два такта.
 Фигура, Катаржина — польская актриса.
 Фигура — герой произведений Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» и «Клятва Тимура».
 Фигура — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», шахматист-гроссмейстер.
Фигура — термин в играх: 
 Фигура в игре в городки — композиция из 5 городков.
 Фигура — игровой элемент в играх шахматного типа:
 Фигура в шахматах — общее название короля, ферзя, слона, коня и ладьи, именуемых так в отличие от пешек.
 Фигура в сёги — общее название короля, ладьи, слона, золота, серебра, коня и стрелки, именуемых так в отличие от пешек.
 Фигура в игральных картах — название старших карт (туза, короля, дамы, валета).